Ime Ecthelion se v Tolkienovi mitologiji nanaša na več oseb:

 Ecthelion od Vodnjaka je bil gondolinski vojščak
 Ecthelion I. je bil sedemnajsti majordom Gondorja
 Ecthelion II. je bil petindvajseti, predzadnji gondorski majordom